L'adjectif stéphanais qualifie ce qui a trait à l'une ou l'autre des deux communes françaises ci-dessous, et le nom propre Stéphanais est leur gentilé :
 Saint-Étienne-en-Coglès , dans l'Ille-et-Vilaine ;
 Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la Seine-Maritime.